Pillow Talk (1959), een Amerikaanse film uit 1959, geregisseerd door Michael Gordon
 Pillow Talk (album), een muziekalbum van de Amerikaanse zangeres Sylvia Robinson, uitgebracht in 1973
 Pillow Talk (nummer), een single afkomstig van dat album